Dermo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dermo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Dermo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar